Sinsel ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Sinsel (1884–1968), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD, SED)
 Thomas Sinsel (* 1954), deutscher Handballspieler